Kafang bezeichnet:

 Kafang (Gejiu) (卡房镇), Großgemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Kafang (Xin) (卡房乡), Gemeinde im Kreis Xin in der chinesischen Provinz Henan